Водово́зов — русская фамилия. Женская форма Водовозова.

Известные носители 
 Водовозов, Алексей Валерьевич (род. 1970) — российский медицинский журналист и блогер.
 Водовозов, Альберт Фёдорович (род. 1932) — украинский композитор, заслуженный деятель искусств Украины.
 
 Водовозов, Владимир Александрович (1944—2014) — советский и российский тренер по легкой атлетике, заслуженный тренер РСФСР.
 Водовозов, Николай Васильевич (1870—1896) — российский экономист и публицист, участник революционного движения в России; сын В. И. Водовозова и Е. Н. Водовозовой.
 Водовозов, Николай Васильевич (1902—1977) — советский учёный, доктор филологических наук, специалист по древнерусской литературе, профессор кафедры русской литературы филологического факультета.
 Водовозов, Юрий Александрович (род. 1982) — белорусский футболист.

Водовозова 
 Водовозова, Елизавета Николаевна (1844—1923) — русская детская писательница, педагог, мемуаристка